Dans la mythologie grecque, Autolycos est l'aïeul maternel d'Ulysse.
 Autolycos de Pitane est un savant grec, né vers 360 av. J.-C.
 Autolycos est le nom d'un cratère lunaire.